23. Sinfonie steht für:

 23. Sinfonie (Haydn)
 23. Sinfonie (Mjaskowski)
 23. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien